Wendland (regio), een gebied in Duitsland, waarvan de kern in het district Lüchow-Dannenberg ligt
 Gerhard Wendland
 Johann Christoph Wendland
 Paul Wendland, de Duitse classicus.